AAII steht für:

 Air Accidents Investigation Institute, Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen, Tschechische Republik
 American Association of Individual Investors
 Australian Artificial Intelligence Institute

AAII